Западна Немачка је учествовала  на 5. Европском првенству у дворани одржаном у дворани Скандинавијум у Гетеборгу, (Шведска), 9. и 10. марта 1974.  Репрезентацију Западне Немачке у њеном петом учешћу на европским првенствима у дворани представљао је 20 спортиста ( 11 м и 9 ж) који су се такмичили у 15 дисциплина: 9 мушких и 6 женских.

Са 3 освојених сребрне медаље Западна Немачка је у укупном пласману освојила  13. место   од 15 земаља које су освајале медаље.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Западна Немачка је са 10. учесника у финалу и 38,5 бодоva заузела 6 место., од 22 земље које су имале представнике у финалу.  односно само Аустрија, Ирска и Луксембург нису имали нијеног финалисту.

Учесници

Освајачи медаља (3)

Сребро (3) 

 Томас Вестинхаге — 1.500 м
 Ханс Баумгартнер  — скок удаљ
|valign="top"|
  Гизела Еленбергер − 800 м
|valign="top"|
|}

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Западне Немачке после 5 Европског првенства у дворани 1970—1974.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Западнонемачки освајачи медаља после 5. Европског првенства 1970—1974.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати са ЕП 1974.
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1974.
Западна Немачка на Европском првенству у атлетици у дворани